Miejscowości w USA:
 Grosse Pointe – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Grosse Pointe (ang. Grosse Pointe Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
Pozostałe:
 Grosse Pointe – amerykański serial telewizyjny